A 424-es jelzésű autóbusz Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar és Verseg, illetve Erdőkürt között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei
A buszok a teljes vonalon általában nem mennek végig.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||24
|align=left |
|-
|1|| Budapest, Kacsóh Pongrác út||23
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Szerencs utca||22
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Bag, Dózsa György út 8.||21
|align=left|
|-
|4|| Bagi elágazás||20
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Pesti út||19
|align=left|
|-
|6|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||18
|align=left|
|-
|7|| Aszód, művelődési ház||17
|align=left|
|-
|8|| Aszód, vasútállomás bejárati út||16
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat irányonként csak 1 járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, vasútállomás||*
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, vasútállomás bejárati út||*
|align=left|
|-
|9|| Aszód, Arany János utca||15
|align=left|
|-
|10|| Aszód, Falujárók útja 19.||14
|align=left|
|-
|11|| Kartal, 2-es km kő||13
|align=left|
|-
|12|| Kartal, Bartók Béla út||12
|align=left|
|-
|13|| Kartal, orvosi rendelő||11
|align=left|
|-
|14|| Kartal, posta||10
|align=left|
|-
|15|| Kartal, Szőlő utca||9
|align=left|
|-
|16|| Kartal, autóbusz-forduló||8
|align=left|
|-
|17|| Verseg, mg. major||7
|align=left|
|-
|18|| Verseg, kállói elágazás||6
|align=left|
|-
|19|| Verseg, községháza||5
|align=left|
|-
|20|| Verseg, temető||4
|align=left|
|-
|21|| Kálló, magyalospusztai elágazás||3
|align=left|
|-
|22|| Kálló, Jókai Mór utca||2
|align=left|
|-
|23|| Kálló, újtelep||1
|align=left|
|-
|24|| Erdőkürt, Kossuth Lajos utcavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Budapest XIV. kerületének közlekedése
Budapest XV. kerületének közlekedése
Bag